Wikipedia-legen, er en ny-opfundet leg, der er udbredt i hele verden.

Legen går ud på, at man skal gå fra f.eks. kage til glasur kun via links. Legen kan strække sig igennem op til flere artikler, og er populær blandt unge.

Fodnoter

Ekstern henvisning 
 Facepunch Studios: Et eksempel på nogle unge/voksne som leger legen 

Spil og lege